Дрис Бауссатта (; родился 23 декабря 1972 года, Амстердам) — нидерландский футболист марокканского происхождения, выступавший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Дрис Бауссатта начал свою футбольную карьеру в молодёжном составе клуба «Харлем», а затем Дрис выступал за молодёжные составы клубов «Волендам» и «Аякс». В 1991 году Бауссатта перешёл из «Аякса» на правах аренды в клуб «Телстар», который выступал в первом дивизионе. В составе «Телстара» он провёл только 2 матча и в 1992 году вернулся в «Аякс». В «Аяксе» Дрис так и не смог сыграть ни одного матча, так как на его позицию главный тренер «Аякса» отдавал предпочтение полузащитникам Финиди Джорджу и Мартейну Рёсеру.

В 1994 году Дрис перешёл в клуб первого нидерландского дивизиона «Харлем», в составе которого Бауссатта в сезоне 1994/95 сыграл 23 матча и забил 4 мяча. В 1995 году Дрис подписал контракт с клубом «Утрехт». В составе «Утрехта» Дрис провёл три года, отыграв за это время 61 матч. Потеряв основное место в составе «Утрехта» в сезоне 1997/98, Дрис покинул клуб по окончании сезона. Летом 1998 года Бауссатта перешёл в клуб АЗ из города Алкмар.

За АЗ Дрис выступал в течение четырёх сезонов, сыграв 107 матчей и забив 8 мячей. В 2002 году Бауссатта стал игроком «Эксельсиор», за который Дрис в чемпионате Нидерландов 2002/03 сыграл 11 матчей. 1 марта 2003 года Дрис сыграл свою последнюю игру за «Эксельсиор» против «Валвейка», который завершился поражением «Эксельсиора» со счётом 2:1. 

Завершил свою футбольную карьеру Бауссатта в Англии, выступая за «Шеффилд Юнайтед», с которым в 2004 году по обоюдному согласию расторг контракт. Затем Дрис пытался подписать контракт с клубом из арабских эмират «Шарджа», но сделка не состоялась. В общей сложности во всех турнирах Бауссатта провёл 204 матча и забил 14 мячей.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Бауссатта дебютировал 18 ноября 1998 года, выйдя на замену на 61 минуте матча против сборной Германии, который завершился со счётом 1:1. Всего в составе сборной Дрис провёл 3 матча. Последнюю игру за сборную он провёл 28 апреля 1999 года против сборной Марокко. Матч закончился поражением нидерландцев со счётом 2:1.

Ссылки 
 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Телстар»
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»